Де́від Джеймс () — англійське ім'я.

 Девід Джеймс (біолог) — клітинний біолог, який відкрив транспортер глюкози GLUT4
 Девід Джеймс (південноафриканський актор) (1972) — південноафриканський актор
 Девід Джеймс (футболіст) (1970) — англійський футболіст
 Девід Джеймс (єпископ) — єпископ Бредфорда
 Девід Джеймс (англійський актор) (1839—1893) — англійський актор
 Девід Джеймс (крикетер) (1921—2002) — валлійський крикетер
 Девід Джеймс (музикант) — канадський джаз-музикант, член гурту «Manteca»

Англійські імена